Устино́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Устин ← Иустин.

Известные носители 
 
  (род. 1983) — польский конькобежец, участник Зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Устинович, Михаил Иванович (род. 1958) — известный московский налётчик начала 1990-х годов.
 Устинович, Николай Станиславович (1912—1962) — писатель.

См. также

Примечания